Meat steht für:

 Meat (DJ) (Carsten Schuchmann; * 1974/1975), deutscher DJ und Musikproduzent
 Meat (Film), deutscher Film von Marc van den Broek (2016)

 Meat Loaf (1947–2022), US-amerikanischer Rocksänger und Schauspieler

Siehe auch: